Варваровский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Варваровский сельсовет — Амурская область, Октябрьский район.
 Варваровский сельсовет — Белгородская область, Алексеевский район.
 Варваровский сельсовет — Новосибирская область, Чистоозёрный район.
 Варваровский сельсовет — Пензенская область, Каменский район.